

Titres 

 Le Phare est un roman de Phyllis Dorothy James (2005)
 Le Phare est une bande dessinée de Paco Roca
 Le Phare est un film de Pierre Veilleux (1997)
 Le Phare est un disque de Yann Tiersen (1998)
Le phare est un livre illustré de Sophie Blackall (2018)
 Le Phare est une revue politico-littéraire russe du 
 Le Phare est un quotidien de la République démocratique du Congo
 Le Phare est un journal associatif des Ulis

Lieux 

 Le Phare est une grande salle multifonctionnelle de l'agglomération chambérienne
 Le Phare est une salle de concert à Tournefeuille, à côté de Toulouse
 Le Phare est un espace culturel de la ville belge d'Andenne.

Voir aussi